Lagorce (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Lagorce (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy